Kino International peut désigner :
 Kino International , un cinéma situé Karl-Marx-Allee à Berlin ;
 , un distributeur américain de films, fondé en 1977.